Incon (ou Inconnus) est le nom porté par un chef des Vikings de la Loire.

 L'Incon (ou ruisseau d'Incon, ou ruisseau d'Encon) est un ruisseau français du Massif central.